

Olaszország
 Urbana (Veneto)

USA
Urbana (Illinois)
Urbana (Indiana)
Urbana (Iowa)
Urbana (Kansas)
Urbana (Maryland)
Urbana (Missouri)
Urbana (New York)
Urbana (Ohio)
Urbana University